Sealed Orders – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Victor Film Company
Sealed Orders – cortometraggio del 1914 diretto da Wilbert Melville